Leuconia — рід вапнякових губок родини Baeriidae.

Види 
Leuconia alaskensis
Leuconia balearica
Leuconia caespitosa
Leuconia caminus
Leuconia dura
Leuconia johnstoni
Leuconia nivea
Leuconia ochotensis
Leuconia platei
Leuconia rodriguezi
Leuconia usa

Джерела 

Беридові
Роди губок